DMK steht für:
 Flughafen Bangkok-Don Mueang (IATA-Code), Flughafen in Bangkok
 Deutsches Maiskomitee, landwirtschaftliche Organisation für Maiszüchtung, -anbau sowie -verwertung
 Deutsches Milchkontor, deutsches Molkereiunternehmen
 Dravida Munnetra Kazhagam, Regionalpartei im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu
 Metallurgiekombinat Dnipro

dmk steht für:
 Domaaki (ISO-639-3-Code), dardische Sprache

DMK